Cleopatra peut désigner :

Cinéma 
 Cleopatra est le titre original de plusieurs films américains. Voir la page

Musique 
 Cleopatra Records, un label de musique américain fondé en 1992 ;
 , un groupe féminin britannique de R&B formé en 1998 ;
 Cleopatra, le deuxième album studio du groupe de folk rock britannique The Lumineers sorti en 2016 ;
 Cleopatra, une chanson de la chanteuse azérie Efendi, qui aurait dû représenter l'Azerbaïdjan au Concours Eurovision de la chanson 2020.

Navires 
 La Cleopatra, une barge construite en 1877 pour transporter l'obélisque « l'aiguille de Cléopâtre » d’Égypte en Angleterre ;
 HMS Cleopatra, des navires de la Royal Navy.

Marques 
 , une marque de cigarettes égyptienne ;
 Cleopatra, une marque de produits d'hygiène du corps appartenant à LaSCAD, filiale de l'Oréal.

Autres 
 Cleopatra 2525, une série télévisée américaine de science-fiction
 Tempête Cleopatra
 , une famille de gastéropodes ;

Voir aussi